Kutzler ist der Familienname von:

 Bernhard Kutzler (* 1961), österreichischer Mathematiker und Autor
 Kurt Kutzler (* 1941), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer